Rob Marshall (1960–), Oscar-díjra jelölt amerikai színházi és filmrendező
Rob Marshall (1968–), brit Formula-1-es mérnök